Bagoas Starszy – eunuch i wezyr na dworze Achemenidów.
 Bagoas Młodszy – eunuch i kochanek Dariusza III i Aleksandra Wielkiego.